Помпей Вописк (Pompeius Vopiscus) е име на:

 Луций Помпей Вописк, суфектконсул 69 г.; осиновява суфектконсула 77 г.
 Квинт Помпей Вописк Гай Арунций Кателий Целер, суфектконсул 77 г.
 Квинт Помпей Вописк Гай Арунций Кателий Целер Алий Сабин, суфектконсул с Адриан и Антонин Пий; син на суфектконсула от 77 г.